HMS Centaur war der Name mehrerer Schiffe in der Geschichte der Royal Navy. Diese waren benannt nach dem Kentaur, einem Wesen aus der griechischen Mythologie.

HMS Centaur (1797) – ein Linienschiff mit 74 Kanonen, Abbruch 1819
HMS Centaur (1807) – die in der Schlacht von Kopenhagen erbeutete Norge
HMS Centaur (1845) – eine dampfgetriebene Schaufelradfregatte
HMS Centaur (1916) – ein Leichter Kreuzer, Typschiff der Centaur-Gruppe der C-Klasse
HMS Centaur (R06) – ein Flugzeugträger, Typschiff der Centaur-Klasse

Centaur